Tabes (lat. „Auszehrung“) ist ein veralteter medizinischer Terminus und kann bedeuten:

 Tuberkulose
 eine Form der Neurolues („Rückenmarksschwindsucht“), siehe Tabes dorsalis